

Населені пункти та їхні частини
 Стахово — село в гміні Нарушево Плонського повіту Мазовецького воєводства
 Стахово — село в гміні Лешноволя Пясечинського повіту Мазовецького воєводства
 Стахово — осада в гміні Мястко Битівського повіту Поморського воєводства

Примітки